

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Dworzyska - część miasta Chełmno
 Dworzyska – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica 
 Dworzyska - część wsi Celiny Szlacheckie w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Dworzyska - część wsi Pewel Mała w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Świnna
 Dworzyska – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik

Miejscowości na Ukrainie
 Dworzyska – wieś w rejonie kozowskim
 Dworzyska - 1,5 km na zach. od Podhajczyk, nie istnieją

Zobacz też 
 Dworzysko

Przypisy